Jenbach steht für:
 Jenbach, Marktgemeinde in Tirol, Österreich
 Jenbach (Bad Feilnbach), Ortsteil von Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Jenbach, Oberlauf des Kaltenbach (Mangfall), Landkreis Rosenheim, Bayern

Jenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Bela Jenbach (1871–1943), österreichischer Schauspieler
 Ida Jenbach (1868–1941/1943), österreichische Drehbuchautorin